Qarayazı – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Qarayazı – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian